Nagorno-Karabach (Artsach) kent als bestuurlijke indeling naast de centrale overheid ook andere bestuurslagen, territoriale onderdelen waar regels vastgesteld en/of beslissingen worden genomen over bepaalde gebieden en/of hun bewoners. Het betreft de volgende bestuurslagen:

Artsach is onderverdeeld in zeven provincies en de hoofdstad Stepanakert (Ստեփանակերտ; Stepanakert).
De provincies zijn onderverdeeld in (in totaal 10) steden en (in totaal 322) dorpen of landgemeenten.

Zie ook 
 Gewesten van Artsach (de historische gewesten van Nagorno-Karabach in de Oudheid en in de Middeleeuwen)